Herschel může být:

příjmení
Členové rodu Herschelů:
 William Herschel (1738–1822) – astronom a hudebník, objevitel planety Uran
 Caroline Herschel (1750–1848) – německá astronomka, sestra Williama Herschela
 John Herschel (1792–1871) – anglický astronom, matematik a chemik, syn Williama Herschela
 Alexander Stewart Herschel (1836–1907) – britský astronom, vnuk Williama Herschela
 John Herschel (plukovník) (1837–1921) – anglický voják a zeměměřič, vnuk Williama Herschela
 William James Herschel (1833–1917) – průkopník daktyloskopie, vnuk Williama Herschela

křestní uméno Herschel nebo Herschell
 Herschel Grynszpan (1921–1943 až 1945) – židovský atentátník
 Herschell Gordon Lewis (* 1929) – americký režisér
 Herschel Krustofsky – fiktivní postava z amerického animovaného seriálu Simpsonovi známý jako Šáša Krusty
 John Herschel Glenn Jr. (1921–2016) – americký astronaut

jiný význam
 Mount Herschel – hora v Antarktidě
 Herschelův ostrov – ostrov u pobřeží Yukonu
 Herschel (Jihoafrická republika) – obec v Jihoafrické republice
 C. Herschel (kráter) – měsíční kráter
 J. Herschel (kráter) – měsíční kráter
 Herschel (kráter na Marsu) – rozsáhlý kráter na Marsu
 Herschel (kráter na Měsíci) – měsíční kráter
 Herschel (kráter na Mimasu) – rozsáhlý kráter na Saturnově měsíci Mimas
 2000 Herschel – planetka objevená 29. července 1960
 Infračervená observatoř Herschel – vesmírná observatoř vypuštěná 14. května 2009
 Teleskop William Herschel na observatoři na La Palma, který je s průměrem zrcadla 4,2 m největší v Evropě

Reference 

Německá příjmení
Židovská příjmení